Asti — comuna italiana do Piemonte
 Asti (província) — província da região Piemonte
 Asti spumante — vinho

Desambiguações de topônimos